A 2021-es Formula–3 Ázsia-bajnokság a sorozat negyedik évada volt. A bajnokság január 29-én vette kezdetét a Dubai Autodrome versenypályán és február 20-án ért véget a Yas Marina Circuit aszfaltcsíkján. 

Az egyéni bajnokságot Csou Kuan-jü nyerte meg, míg a csapatoknál a Abu Dhabi Racing by Prema diadalmaskodott.

Csapatok és versenyzők

Versenynaptár

A bajnokság végeredménye

Összefoglaló 

Pontrendszer

Versenyzők
(Félkövér: pole-pozíció, dőlt: leggyorsabb kör, a színkódokról részletes információ itt található)

Újoncok

Csapatok
Egy alakulat számára legfeljebb 2 versenyző szerezhetett pontokat.

Megjegyzések 
 Roberto Faria egy brazil versenyző, de brit licencel versenyzett.
 Zdenek Chovanec egy cseh-venezuelai versenyző, de brit portugál versenyzett.
 Reece Usidzsima egy japán-amerikai versenyző, de brit licencel versenyzett.
 Eredetileg Pasma nyerte meg a versenyt, azonban egy utólagos büntetés miatt hátrasorolták, így Csou Kuan-jü örökölte meg a győzelmet.

Jegyzetek

Külső hivatkozások 
 A Formula–3 Ázsia-bajnokság weboldala

Formula–3 Ázsia
Ázsia sportélete